Dreamt for Light Years in the Belly of a Mountain è il quarto ed ultimo album degli Sparklehorse pubblicato nel 2006.

Tracce

Collegamenti esterni 
 

Album del 2001